(Zwölf-)Apostel-Kirche ist der Name mehrerer Gotteshäuser, die nach den zwölf Aposteln benannt sind.

Deutschland 
 Aachen: St. Aposteln (Aachen-Burtscheid)
 Augsburg: Zu den Heiligen Zwölf Aposteln (Augsburg)
 Berlin-Nikolassee: Zu den Heiligen Zwölf Aposteln (Berlin)
 Berlin-Schöneberg: Zwölf-Apostel-Kirche (Berlin)
 Bielefeld: Apostelkirche (Bielefeld)
 Bocholt: Apostelkirche (Bocholt)
 Bochum: Apostelkirche (Bochum)
 Bonn: Apostelkirche (Bonn)
 Burgbrohl: Apostelkirche (Burgbrohl)
 Cuxhaven: Kirche Zwölf Apostel
 Delmenhorst: Zu den Zwölf Aposteln (Delmenhorst)
 Dortmund: Kirche der Heiligen Apostel (Dortmund)
 Dresden: Apostelkirche (Dresden)
 Erlangen: Apostelkirche (Erlangen)
 Essen: Apostelkirche (Essen)
 Frankenthal (Pfalz): Zwölf-Apostel-Kirche (Frankenthal)
 Frankfurt am Main: St. Aposteln (Frankfurt am Main)
 Gelsenkirchen: Apostelkirche (Buer)
 Gerbrunn: Apostelkirche (Gerbrunn)
 Greding: Apostelkirche (Greding)
 Gütersloh: Apostelkirche (Gütersloh)
 Hamburg
 Apostelkirche (Hamburg-Eimsbüttel)
 Apostelkirche (Hamburg-Eißendorf)
 Kirche Zu den Zwölf Aposteln (Hamburg-Lurup)
 Hannover: Apostelkirche (Hannover)
 Herscheid: Apostelkirche (Herscheid)
 Herne: Zwölf-Apostel-Kirche (Herne)
 Hildburghausen: Apostelkirche (Hildburghausen)
 Hildesheim: Zwölf-Apostel-Kirche (Hildesheim)
 Homburg: Apostelkirche (Einöd)
 Kaiserslautern: Apostelkirche (Kaiserslautern)
 Köln: St. Aposteln
 Krumbach (Schwaben): Apostelkirche (Krumbach)
 Langenhagen: Zwölf Apostel (Langenhagen)
 Lehrte: Apostelkirche (Lehrte)
 Leipzig: Apostelkirche (Leipzig-Großzschocher)
 Lüdenscheid: Apostelkirche (Lüdenscheid-Bierbaum)
 Ludwigshafen am Rhein: Apostelkirche (Ludwigshafen am Rhein)
 Mannheim: Zwölf-Apostel-Kirche (Mannheim)
 München
 Apostelkirche (Solln)
 Zu den heiligen zwölf Aposteln (München)
 Münster: Apostelkirche (Münster)
 Neuburg an der Donau: Apostelkirche (Neuburg an der Donau)
 Neuenkirchen: Apostelkirche (Neuenkirchen)
 Niebüll: Apostelkirche (Deezbüll)
 Northeim: Apostelkirche (Northeim)
 Osnabrück: Apostelkirche (Sutthausen)
 Apostelkirche (Stockdorf)
 Petershagen, OT Ovenstädt: Apostelkirche (Ovenstädt)
 Tutow: Zwölf-Apostel-Kirche (Tutow)
 Velbert: Apostelkirche (Velbert)
 Viernheim: Apostelkirche (Viernheim)
 Weilheim in Oberbayern: Apostelkirche (Weilheim)
 Wesseling: Apostelkirche (Wesseling)
 Winnigstedt: Apostelkirche (Groß-Winnigstedt)
 Wolfenbüttel: Apostelkirche (Groß Stöckheim)
 Wunsiedel: Zu den Zwölf Aposteln (Wunsiedel)
 Zittau: Apostelkirche (Zittau)
 Züssow: Zwölf-Apostel-Kirche (Züssow)

Frankreich 
 Paris: Panthéon (Paris)

Griechenland 
 Thessaloniki: Kirche der Heiligen Apostel (Thessaloniki)

Italien 
 Santi Apostoli (Florenz)
 Santi Apostoli (Neapel)
 Santi Apostoli (Venedig)
 Santi XII Apostoli in Rom
 Apostelkirche (Klausen), Südtirol

Österreich 
 Weitersfelden, Weiler Wienau, Oberösterreich: Steinkapelle Wienau
 Pfarrkirche Steinhaus (Oberösterreich)
 Wien: Salvatorianerkirche zu den heiligen Aposteln (Wien)

Russland 
 Moskau: Patriarchenpalast und Zwölf-Apostel-Kirche im Kreml

Türkei 
 Apostelkirche (Ani)
 ehemals: Apostelkirche (Konstantinopel) (1461 zerstört)
 Kathedrale von Kars, Moschee

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)